Канадское слоговое письмо () — блок стандарта Юникод, содержащий слоговые знаки для записи языков инуктитут, кэрриер, кри, оджибве, блэкфут и атабаскских языков Канады. Дополнения для некоторых диалектов кри, оджибве и дене находятся в блоке Расширенное канадское слоговое письмо.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable nounderlines" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Канадское слоговое письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |   || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+140x
| title="U+1400: CANADIAN SYLLABICS HYPHEN" | ᐀
| title="U+1401: CANADIAN SYLLABICS E" | ᐁ
| title="U+1402: CANADIAN SYLLABICS AAI" | ᐂ
| title="U+1403: CANADIAN SYLLABICS I" | ᐃ
| title="U+1404: CANADIAN SYLLABICS II" | ᐄ
| title="U+1405: CANADIAN SYLLABICS O" | ᐅ
| title="U+1406: CANADIAN SYLLABICS OO" | ᐆ
| title="U+1407: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE OO" | ᐇ
| title="U+1408: CANADIAN SYLLABICS CARRIER EE" | ᐈ
| title="U+1409: CANADIAN SYLLABICS CARRIER I" | ᐉ
| title="U+140A: CANADIAN SYLLABICS A" | ᐊ
| title="U+140B: CANADIAN SYLLABICS AA" | ᐋ
| title="U+140C: CANADIAN SYLLABICS WE" | ᐌ
| title="U+140D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WE" | ᐍ
| title="U+140E: CANADIAN SYLLABICS WI" | ᐎ
| title="U+140F: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WI" | ᐏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+141x
| title="U+1410: CANADIAN SYLLABICS WII" | ᐐ
| title="U+1411: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WII" | ᐑ
| title="U+1412: CANADIAN SYLLABICS WO" | ᐒ
| title="U+1413: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WO" | ᐓ
| title="U+1414: CANADIAN SYLLABICS WOO" | ᐔ
| title="U+1415: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WOO" | ᐕ
| title="U+1416: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WOO" | ᐖ
| title="U+1417: CANADIAN SYLLABICS WA" | ᐗ
| title="U+1418: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WA" | ᐘ
| title="U+1419: CANADIAN SYLLABICS WAA" | ᐙ
| title="U+141A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE WAA" | ᐚ
| title="U+141B: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI WAA" | ᐛ
| title="U+141C: CANADIAN SYLLABICS AI" | ᐜ
| title="U+141D: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE W" | ᐝ
| title="U+141E: CANADIAN SYLLABICS GLOTTAL STOP" | ᐞ
| title="U+141F: CANADIAN SYLLABICS FINAL ACUTE" | ᐟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+142x
| title="U+1420: CANADIAN SYLLABICS FINAL GRAVE" | ᐠ
| title="U+1421: CANADIAN SYLLABICS FINAL BOTTOM HALF RING" | ᐡ
| title="U+1422: CANADIAN SYLLABICS FINAL TOP HALF RING" | ᐢ
| title="U+1423: CANADIAN SYLLABICS FINAL RIGHT HALF RING" | ᐣ
| title="U+1424: CANADIAN SYLLABICS FINAL RING" | ᐤ
| title="U+1425: CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE ACUTE" | ᐥ
| title="U+1426: CANADIAN SYLLABICS FINAL DOUBLE SHORT VERTICAL STROKES" | ᐦ
| title="U+1427: CANADIAN SYLLABICS FINAL MIDDLE DOT" | ᐧ
| title="U+1428: CANADIAN SYLLABICS FINAL SHORT HORIZONTAL STROKE" | ᐨ
| title="U+1429: CANADIAN SYLLABICS FINAL PLUS" | ᐩ
| title="U+142A: CANADIAN SYLLABICS FINAL DOWN TACK" | ᐪ
| title="U+142B: CANADIAN SYLLABICS EN" | ᐫ
| title="U+142C: CANADIAN SYLLABICS IN" | ᐬ
| title="U+142D: CANADIAN SYLLABICS ON" | ᐭ
| title="U+142E: CANADIAN SYLLABICS AN" | ᐮ
| title="U+142F: CANADIAN SYLLABICS PE" | ᐯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+143x
| title="U+1430: CANADIAN SYLLABICS PAAI" | ᐰ
| title="U+1431: CANADIAN SYLLABICS PI" | ᐱ
| title="U+1432: CANADIAN SYLLABICS PII" | ᐲ
| title="U+1433: CANADIAN SYLLABICS PO" | ᐳ
| title="U+1434: CANADIAN SYLLABICS POO" | ᐴ
| title="U+1435: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE POO" | ᐵ
| title="U+1436: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HEE" | ᐶ
| title="U+1437: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HI" | ᐷ
| title="U+1438: CANADIAN SYLLABICS PA" | ᐸ
| title="U+1439: CANADIAN SYLLABICS PAA" | ᐹ
| title="U+143A: CANADIAN SYLLABICS PWE" | ᐺ
| title="U+143B: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWE" | ᐻ
| title="U+143C: CANADIAN SYLLABICS PWI" | ᐼ
| title="U+143D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWI" | ᐽ
| title="U+143E: CANADIAN SYLLABICS PWII" | ᐾ
| title="U+143F: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWII" | ᐿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+144x
| title="U+1440: CANADIAN SYLLABICS PWO" | ᑀ
| title="U+1441: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWO" | ᑁ
| title="U+1442: CANADIAN SYLLABICS PWOO" | ᑂ
| title="U+1443: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWOO" | ᑃ
| title="U+1444: CANADIAN SYLLABICS PWA" | ᑄ
| title="U+1445: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWA" | ᑅ
| title="U+1446: CANADIAN SYLLABICS PWAA" | ᑆ
| title="U+1447: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE PWAA" | ᑇ
| title="U+1448: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE PWAA" | ᑈ
| title="U+1449: CANADIAN SYLLABICS P" | ᑉ
| title="U+144A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE P" | ᑊ
| title="U+144B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER H" | ᑋ
| title="U+144C: CANADIAN SYLLABICS TE" | ᑌ
| title="U+144D: CANADIAN SYLLABICS TAAI" | ᑍ
| title="U+144E: CANADIAN SYLLABICS TI" | ᑎ
| title="U+144F: CANADIAN SYLLABICS TII" | ᑏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+145x
| title="U+1450: CANADIAN SYLLABICS TO" | ᑐ
| title="U+1451: CANADIAN SYLLABICS TOO" | ᑑ
| title="U+1452: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE TOO" | ᑒ
| title="U+1453: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DEE" | ᑓ
| title="U+1454: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DI" | ᑔ
| title="U+1455: CANADIAN SYLLABICS TA" | ᑕ
| title="U+1456: CANADIAN SYLLABICS TAA" | ᑖ
| title="U+1457: CANADIAN SYLLABICS TWE" | ᑗ
| title="U+1458: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWE" | ᑘ
| title="U+1459: CANADIAN SYLLABICS TWI" | ᑙ
| title="U+145A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWI" | ᑚ
| title="U+145B: CANADIAN SYLLABICS TWII" | ᑛ
| title="U+145C: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWII" | ᑜ
| title="U+145D: CANADIAN SYLLABICS TWO" | ᑝ
| title="U+145E: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWO" | ᑞ
| title="U+145F: CANADIAN SYLLABICS TWOO" | ᑟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+146x
| title="U+1460: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWOO" | ᑠ
| title="U+1461: CANADIAN SYLLABICS TWA" | ᑡ
| title="U+1462: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWA" | ᑢ
| title="U+1463: CANADIAN SYLLABICS TWAA" | ᑣ
| title="U+1464: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE TWAA" | ᑤ
| title="U+1465: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI TWAA" | ᑥ
| title="U+1466: CANADIAN SYLLABICS T" | ᑦ
| title="U+1467: CANADIAN SYLLABICS TTE" | ᑧ
| title="U+1468: CANADIAN SYLLABICS TTI" | ᑨ
| title="U+1469: CANADIAN SYLLABICS TTO" | ᑩ
| title="U+146A: CANADIAN SYLLABICS TTA" | ᑪ
| title="U+146B: CANADIAN SYLLABICS KE" | ᑫ
| title="U+146C: CANADIAN SYLLABICS KAAI" | ᑬ
| title="U+146D: CANADIAN SYLLABICS KI" | ᑭ
| title="U+146E: CANADIAN SYLLABICS KII" | ᑮ
| title="U+146F: CANADIAN SYLLABICS KO" | ᑯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+147x
| title="U+1470: CANADIAN SYLLABICS KOO" | ᑰ
| title="U+1471: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE KOO" | ᑱ
| title="U+1472: CANADIAN SYLLABICS KA" | ᑲ
| title="U+1473: CANADIAN SYLLABICS KAA" | ᑳ
| title="U+1474: CANADIAN SYLLABICS KWE" | ᑴ
| title="U+1475: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWE" | ᑵ
| title="U+1476: CANADIAN SYLLABICS KWI" | ᑶ
| title="U+1477: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWI" | ᑷ
| title="U+1478: CANADIAN SYLLABICS KWII" | ᑸ
| title="U+1479: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWII" | ᑹ
| title="U+147A: CANADIAN SYLLABICS KWO" | ᑺ
| title="U+147B: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWO" | ᑻ
| title="U+147C: CANADIAN SYLLABICS KWOO" | ᑼ
| title="U+147D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWOO" | ᑽ
| title="U+147E: CANADIAN SYLLABICS KWA" | ᑾ
| title="U+147F: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWA" | ᑿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+148x
| title="U+1480: CANADIAN SYLLABICS KWAA" | ᒀ
| title="U+1481: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE KWAA" | ᒁ
| title="U+1482: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI KWAA" | ᒂ
| title="U+1483: CANADIAN SYLLABICS K" | ᒃ
| title="U+1484: CANADIAN SYLLABICS KW" | ᒄ
| title="U+1485: CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KEH" | ᒅ
| title="U+1486: CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KIH" | ᒆ
| title="U+1487: CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KOH" | ᒇ
| title="U+1488: CANADIAN SYLLABICS SOUTH-SLAVEY KAH" | ᒈ
| title="U+1489: CANADIAN SYLLABICS CE" | ᒉ
| title="U+148A: CANADIAN SYLLABICS CAAI" | ᒊ
| title="U+148B: CANADIAN SYLLABICS CI" | ᒋ
| title="U+148C: CANADIAN SYLLABICS CII" | ᒌ
| title="U+148D: CANADIAN SYLLABICS CO" | ᒍ
| title="U+148E: CANADIAN SYLLABICS COO" | ᒎ
| title="U+148F: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE COO" | ᒏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+149x
| title="U+1490: CANADIAN SYLLABICS CA" | ᒐ
| title="U+1491: CANADIAN SYLLABICS CAA" | ᒑ
| title="U+1492: CANADIAN SYLLABICS CWE" | ᒒ
| title="U+1493: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWE" | ᒓ
| title="U+1494: CANADIAN SYLLABICS CWI" | ᒔ
| title="U+1495: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWI" | ᒕ
| title="U+1496: CANADIAN SYLLABICS CWII" | ᒖ
| title="U+1497: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWII" | ᒗ
| title="U+1498: CANADIAN SYLLABICS CWO" | ᒘ
| title="U+1499: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWO" | ᒙ
| title="U+149A: CANADIAN SYLLABICS CWOO" | ᒚ
| title="U+149B: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWOO" | ᒛ
| title="U+149C: CANADIAN SYLLABICS CWA" | ᒜ
| title="U+149D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWA" | ᒝ
| title="U+149E: CANADIAN SYLLABICS CWAA" | ᒞ
| title="U+149F: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE CWAA" | ᒟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Ax
| title="U+14A0: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI CWAA" | ᒠ
| title="U+14A1: CANADIAN SYLLABICS C" | ᒡ
| title="U+14A2: CANADIAN SYLLABICS SAYISI TH" | ᒢ
| title="U+14A3: CANADIAN SYLLABICS ME" | ᒣ
| title="U+14A4: CANADIAN SYLLABICS MAAI" | ᒤ
| title="U+14A5: CANADIAN SYLLABICS MI" | ᒥ
| title="U+14A6: CANADIAN SYLLABICS MII" | ᒦ
| title="U+14A7: CANADIAN SYLLABICS MO" | ᒧ
| title="U+14A8: CANADIAN SYLLABICS MOO" | ᒨ
| title="U+14A9: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE MOO" | ᒩ
| title="U+14AA: CANADIAN SYLLABICS MA" | ᒪ
| title="U+14AB: CANADIAN SYLLABICS MAA" | ᒫ
| title="U+14AC: CANADIAN SYLLABICS MWE" | ᒬ
| title="U+14AD: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWE" | ᒭ
| title="U+14AE: CANADIAN SYLLABICS MWI" | ᒮ
| title="U+14AF: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWI" | ᒯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Bx
| title="U+14B0: CANADIAN SYLLABICS MWII" | ᒰ
| title="U+14B1: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWII" | ᒱ
| title="U+14B2: CANADIAN SYLLABICS MWO" | ᒲ
| title="U+14B3: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWO" | ᒳ
| title="U+14B4: CANADIAN SYLLABICS MWOO" | ᒴ
| title="U+14B5: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWOO" | ᒵ
| title="U+14B6: CANADIAN SYLLABICS MWA" | ᒶ
| title="U+14B7: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWA" | ᒷ
| title="U+14B8: CANADIAN SYLLABICS MWAA" | ᒸ
| title="U+14B9: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE MWAA" | ᒹ
| title="U+14BA: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI MWAA" | ᒺ
| title="U+14BB: CANADIAN SYLLABICS M" | ᒻ
| title="U+14BC: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE M" | ᒼ
| title="U+14BD: CANADIAN SYLLABICS MH" | ᒽ
| title="U+14BE: CANADIAN SYLLABICS ATHAPASCAN M" | ᒾ
| title="U+14BF: CANADIAN SYLLABICS SAYISI M" | ᒿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Cx
| title="U+14C0: CANADIAN SYLLABICS NE" | ᓀ
| title="U+14C1: CANADIAN SYLLABICS NAAI" | ᓁ
| title="U+14C2: CANADIAN SYLLABICS NI" | ᓂ
| title="U+14C3: CANADIAN SYLLABICS NII" | ᓃ
| title="U+14C4: CANADIAN SYLLABICS NO" | ᓄ
| title="U+14C5: CANADIAN SYLLABICS NOO" | ᓅ
| title="U+14C6: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE NOO" | ᓆ
| title="U+14C7: CANADIAN SYLLABICS NA" | ᓇ
| title="U+14C8: CANADIAN SYLLABICS NAA" | ᓈ
| title="U+14C9: CANADIAN SYLLABICS NWE" | ᓉ
| title="U+14CA: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWE" | ᓊ
| title="U+14CB: CANADIAN SYLLABICS NWA" | ᓋ
| title="U+14CC: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWA" | ᓌ
| title="U+14CD: CANADIAN SYLLABICS NWAA" | ᓍ
| title="U+14CE: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE NWAA" | ᓎ
| title="U+14CF: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI NWAA" | ᓏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Dx
| title="U+14D0: CANADIAN SYLLABICS N" | ᓐ
| title="U+14D1: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NG" | ᓑ
| title="U+14D2: CANADIAN SYLLABICS NH" | ᓒ
| title="U+14D3: CANADIAN SYLLABICS LE" | ᓓ
| title="U+14D4: CANADIAN SYLLABICS LAAI" | ᓔ
| title="U+14D5: CANADIAN SYLLABICS LI" | ᓕ
| title="U+14D6: CANADIAN SYLLABICS LII" | ᓖ
| title="U+14D7: CANADIAN SYLLABICS LO" | ᓗ
| title="U+14D8: CANADIAN SYLLABICS LOO" | ᓘ
| title="U+14D9: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE LOO" | ᓙ
| title="U+14DA: CANADIAN SYLLABICS LA" | ᓚ
| title="U+14DB: CANADIAN SYLLABICS LAA" | ᓛ
| title="U+14DC: CANADIAN SYLLABICS LWE" | ᓜ
| title="U+14DD: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWE" | ᓝ
| title="U+14DE: CANADIAN SYLLABICS LWI" | ᓞ
| title="U+14DF: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWI" | ᓟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Ex
| title="U+14E0: CANADIAN SYLLABICS LWII" | ᓠ
| title="U+14E1: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWII" | ᓡ
| title="U+14E2: CANADIAN SYLLABICS LWO" | ᓢ
| title="U+14E3: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWO" | ᓣ
| title="U+14E4: CANADIAN SYLLABICS LWOO" | ᓤ
| title="U+14E5: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWOO" | ᓥ
| title="U+14E6: CANADIAN SYLLABICS LWA" | ᓦ
| title="U+14E7: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWA" | ᓧ
| title="U+14E8: CANADIAN SYLLABICS LWAA" | ᓨ
| title="U+14E9: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LWAA" | ᓩ
| title="U+14EA: CANADIAN SYLLABICS L" | ᓪ
| title="U+14EB: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE L" | ᓫ
| title="U+14EC: CANADIAN SYLLABICS MEDIAL L" | ᓬ
| title="U+14ED: CANADIAN SYLLABICS SE" | ᓭ
| title="U+14EE: CANADIAN SYLLABICS SAAI" | ᓮ
| title="U+14EF: CANADIAN SYLLABICS SI" | ᓯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+14Fx
| title="U+14F0: CANADIAN SYLLABICS SII" | ᓰ
| title="U+14F1: CANADIAN SYLLABICS SO" | ᓱ
| title="U+14F2: CANADIAN SYLLABICS SOO" | ᓲ
| title="U+14F3: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE SOO" | ᓳ
| title="U+14F4: CANADIAN SYLLABICS SA" | ᓴ
| title="U+14F5: CANADIAN SYLLABICS SAA" | ᓵ
| title="U+14F6: CANADIAN SYLLABICS SWE" | ᓶ
| title="U+14F7: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWE" | ᓷ
| title="U+14F8: CANADIAN SYLLABICS SWI" | ᓸ
| title="U+14F9: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWI" | ᓹ
| title="U+14FA: CANADIAN SYLLABICS SWII" | ᓺ
| title="U+14FB: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWII" | ᓻ
| title="U+14FC: CANADIAN SYLLABICS SWO" | ᓼ
| title="U+14FD: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWO" | ᓽ
| title="U+14FE: CANADIAN SYLLABICS SWOO" | ᓾ
| title="U+14FF: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWOO" | ᓿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+150x
| title="U+1500: CANADIAN SYLLABICS SWA" | ᔀ
| title="U+1501: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWA" | ᔁ
| title="U+1502: CANADIAN SYLLABICS SWAA" | ᔂ
| title="U+1503: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SWAA" | ᔃ
| title="U+1504: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SWAA" | ᔄ
| title="U+1505: CANADIAN SYLLABICS S" | ᔅ
| title="U+1506: CANADIAN SYLLABICS ATHAPASCAN S" | ᔆ
| title="U+1507: CANADIAN SYLLABICS SW" | ᔇ
| title="U+1508: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT S" | ᔈ
| title="U+1509: CANADIAN SYLLABICS MOOSE-CREE SK" | ᔉ
| title="U+150A: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SKW" | ᔊ
| title="U+150B: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI S-W" | ᔋ
| title="U+150C: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SPWA" | ᔌ
| title="U+150D: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI STWA" | ᔍ
| title="U+150E: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SKWA" | ᔎ
| title="U+150F: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI SCWA" | ᔏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+151x
| title="U+1510: CANADIAN SYLLABICS SHE" | ᔐ
| title="U+1511: CANADIAN SYLLABICS SHI" | ᔑ
| title="U+1512: CANADIAN SYLLABICS SHII" | ᔒ
| title="U+1513: CANADIAN SYLLABICS SHO" | ᔓ
| title="U+1514: CANADIAN SYLLABICS SHOO" | ᔔ
| title="U+1515: CANADIAN SYLLABICS SHA" | ᔕ
| title="U+1516: CANADIAN SYLLABICS SHAA" | ᔖ
| title="U+1517: CANADIAN SYLLABICS SHWE" | ᔗ
| title="U+1518: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWE" | ᔘ
| title="U+1519: CANADIAN SYLLABICS SHWI" | ᔙ
| title="U+151A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWI" | ᔚ
| title="U+151B: CANADIAN SYLLABICS SHWII" | ᔛ
| title="U+151C: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWII" | ᔜ
| title="U+151D: CANADIAN SYLLABICS SHWO" | ᔝ
| title="U+151E: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWO" | ᔞ
| title="U+151F: CANADIAN SYLLABICS SHWOO" | ᔟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+152x
| title="U+1520: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWOO" | ᔠ
| title="U+1521: CANADIAN SYLLABICS SHWA" | ᔡ
| title="U+1522: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWA" | ᔢ
| title="U+1523: CANADIAN SYLLABICS SHWAA" | ᔣ
| title="U+1524: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE SHWAA" | ᔤ
| title="U+1525: CANADIAN SYLLABICS SH" | ᔥ
| title="U+1526: CANADIAN SYLLABICS YE" | ᔦ
| title="U+1527: CANADIAN SYLLABICS YAAI" | ᔧ
| title="U+1528: CANADIAN SYLLABICS YI" | ᔨ
| title="U+1529: CANADIAN SYLLABICS YII" | ᔩ
| title="U+152A: CANADIAN SYLLABICS YO" | ᔪ
| title="U+152B: CANADIAN SYLLABICS YOO" | ᔫ
| title="U+152C: CANADIAN SYLLABICS Y-CREE YOO" | ᔬ
| title="U+152D: CANADIAN SYLLABICS YA" | ᔭ
| title="U+152E: CANADIAN SYLLABICS YAA" | ᔮ
| title="U+152F: CANADIAN SYLLABICS YWE" | ᔯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+153x
| title="U+1530: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWE" | ᔰ
| title="U+1531: CANADIAN SYLLABICS YWI" | ᔱ
| title="U+1532: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWI" | ᔲ
| title="U+1533: CANADIAN SYLLABICS YWII" | ᔳ
| title="U+1534: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWII" | ᔴ
| title="U+1535: CANADIAN SYLLABICS YWO" | ᔵ
| title="U+1536: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWO" | ᔶ
| title="U+1537: CANADIAN SYLLABICS YWOO" | ᔷ
| title="U+1538: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWOO" | ᔸ
| title="U+1539: CANADIAN SYLLABICS YWA" | ᔹ
| title="U+153A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWA" | ᔺ
| title="U+153B: CANADIAN SYLLABICS YWAA" | ᔻ
| title="U+153C: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE YWAA" | ᔼ
| title="U+153D: CANADIAN SYLLABICS NASKAPI YWAA" | ᔽ
| title="U+153E: CANADIAN SYLLABICS Y" | ᔾ
| title="U+153F: CANADIAN SYLLABICS BIBLE-CREE Y" | ᔿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+154x
| title="U+1540: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE Y" | ᕀ
| title="U+1541: CANADIAN SYLLABICS SAYISI YI" | ᕁ
| title="U+1542: CANADIAN SYLLABICS RE" | ᕂ
| title="U+1543: CANADIAN SYLLABICS R-CREE RE" | ᕃ
| title="U+1544: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LE" | ᕄ
| title="U+1545: CANADIAN SYLLABICS RAAI" | ᕅ
| title="U+1546: CANADIAN SYLLABICS RI" | ᕆ
| title="U+1547: CANADIAN SYLLABICS RII" | ᕇ
| title="U+1548: CANADIAN SYLLABICS RO" | ᕈ
| title="U+1549: CANADIAN SYLLABICS ROO" | ᕉ
| title="U+154A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LO" | ᕊ
| title="U+154B: CANADIAN SYLLABICS RA" | ᕋ
| title="U+154C: CANADIAN SYLLABICS RAA" | ᕌ
| title="U+154D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE LA" | ᕍ
| title="U+154E: CANADIAN SYLLABICS RWAA" | ᕎ
| title="U+154F: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RWAA" | ᕏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+155x
| title="U+1550: CANADIAN SYLLABICS R" | ᕐ
| title="U+1551: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE R" | ᕑ
| title="U+1552: CANADIAN SYLLABICS MEDIAL R" | ᕒ
| title="U+1553: CANADIAN SYLLABICS FE" | ᕓ
| title="U+1554: CANADIAN SYLLABICS FAAI" | ᕔ
| title="U+1555: CANADIAN SYLLABICS FI" | ᕕ
| title="U+1556: CANADIAN SYLLABICS FII" | ᕖ
| title="U+1557: CANADIAN SYLLABICS FO" | ᕗ
| title="U+1558: CANADIAN SYLLABICS FOO" | ᕘ
| title="U+1559: CANADIAN SYLLABICS FA" | ᕙ
| title="U+155A: CANADIAN SYLLABICS FAA" | ᕚ
| title="U+155B: CANADIAN SYLLABICS FWAA" | ᕛ
| title="U+155C: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE FWAA" | ᕜ
| title="U+155D: CANADIAN SYLLABICS F" | ᕝ
| title="U+155E: CANADIAN SYLLABICS THE" | ᕞ
| title="U+155F: CANADIAN SYLLABICS N-CREE THE" | ᕟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+156x
| title="U+1560: CANADIAN SYLLABICS THI" | ᕠ
| title="U+1561: CANADIAN SYLLABICS N-CREE THI" | ᕡ
| title="U+1562: CANADIAN SYLLABICS THII" | ᕢ
| title="U+1563: CANADIAN SYLLABICS N-CREE THII" | ᕣ
| title="U+1564: CANADIAN SYLLABICS THO" | ᕤ
| title="U+1565: CANADIAN SYLLABICS THOO" | ᕥ
| title="U+1566: CANADIAN SYLLABICS THA" | ᕦ
| title="U+1567: CANADIAN SYLLABICS THAA" | ᕧ
| title="U+1568: CANADIAN SYLLABICS THWAA" | ᕨ
| title="U+1569: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE THWAA" | ᕩ
| title="U+156A: CANADIAN SYLLABICS TH" | ᕪ
| title="U+156B: CANADIAN SYLLABICS TTHE" | ᕫ
| title="U+156C: CANADIAN SYLLABICS TTHI" | ᕬ
| title="U+156D: CANADIAN SYLLABICS TTHO" | ᕭ
| title="U+156E: CANADIAN SYLLABICS TTHA" | ᕮ
| title="U+156F: CANADIAN SYLLABICS TTH" | ᕯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+157x
| title="U+1570: CANADIAN SYLLABICS TYE" | ᕰ
| title="U+1571: CANADIAN SYLLABICS TYI" | ᕱ
| title="U+1572: CANADIAN SYLLABICS TYO" | ᕲ
| title="U+1573: CANADIAN SYLLABICS TYA" | ᕳ
| title="U+1574: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HE" | ᕴ
| title="U+1575: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HI" | ᕵ
| title="U+1576: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HII" | ᕶ
| title="U+1577: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HO" | ᕷ
| title="U+1578: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HOO" | ᕸ
| title="U+1579: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HA" | ᕹ
| title="U+157A: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK HAA" | ᕺ
| title="U+157B: CANADIAN SYLLABICS NUNAVIK H" | ᕻ
| title="U+157C: CANADIAN SYLLABICS NUNAVUT H" | ᕼ
| title="U+157D: CANADIAN SYLLABICS HK" | ᕽ
| title="U+157E: CANADIAN SYLLABICS QAAI" | ᕾ
| title="U+157F: CANADIAN SYLLABICS QI" | ᕿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+158x
| title="U+1580: CANADIAN SYLLABICS QII" | ᖀ
| title="U+1581: CANADIAN SYLLABICS QO" | ᖁ
| title="U+1582: CANADIAN SYLLABICS QOO" | ᖂ
| title="U+1583: CANADIAN SYLLABICS QA" | ᖃ
| title="U+1584: CANADIAN SYLLABICS QAA" | ᖄ
| title="U+1585: CANADIAN SYLLABICS Q" | ᖅ
| title="U+1586: CANADIAN SYLLABICS TLHE" | ᖆ
| title="U+1587: CANADIAN SYLLABICS TLHI" | ᖇ
| title="U+1588: CANADIAN SYLLABICS TLHO" | ᖈ
| title="U+1589: CANADIAN SYLLABICS TLHA" | ᖉ
| title="U+158A: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RE" | ᖊ
| title="U+158B: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RI" | ᖋ
| title="U+158C: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RO" | ᖌ
| title="U+158D: CANADIAN SYLLABICS WEST-CREE RA" | ᖍ
| title="U+158E: CANADIAN SYLLABICS NGAAI" | ᖎ
| title="U+158F: CANADIAN SYLLABICS NGI" | ᖏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+159x
| title="U+1590: CANADIAN SYLLABICS NGII" | ᖐ
| title="U+1591: CANADIAN SYLLABICS NGO" | ᖑ
| title="U+1592: CANADIAN SYLLABICS NGOO" | ᖒ
| title="U+1593: CANADIAN SYLLABICS NGA" | ᖓ
| title="U+1594: CANADIAN SYLLABICS NGAA" | ᖔ
| title="U+1595: CANADIAN SYLLABICS NG" | ᖕ
| title="U+1596: CANADIAN SYLLABICS NNG" | ᖖ
| title="U+1597: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHE" | ᖗ
| title="U+1598: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHI" | ᖘ
| title="U+1599: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHO" | ᖙ
| title="U+159A: CANADIAN SYLLABICS SAYISI SHA" | ᖚ
| title="U+159B: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THE" | ᖛ
| title="U+159C: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THI" | ᖜ
| title="U+159D: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THO" | ᖝ
| title="U+159E: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THA" | ᖞ
| title="U+159F: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE TH" | ᖟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Ax
| title="U+15A0: CANADIAN SYLLABICS LHI" | ᖠ
| title="U+15A1: CANADIAN SYLLABICS LHII" | ᖡ
| title="U+15A2: CANADIAN SYLLABICS LHO" | ᖢ
| title="U+15A3: CANADIAN SYLLABICS LHOO" | ᖣ
| title="U+15A4: CANADIAN SYLLABICS LHA" | ᖤ
| title="U+15A5: CANADIAN SYLLABICS LHAA" | ᖥ
| title="U+15A6: CANADIAN SYLLABICS LH" | ᖦ
| title="U+15A7: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THE" | ᖧ
| title="U+15A8: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THI" | ᖨ
| title="U+15A9: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THII" | ᖩ
| title="U+15AA: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THO" | ᖪ
| title="U+15AB: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THOO" | ᖫ
| title="U+15AC: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THA" | ᖬ
| title="U+15AD: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE THAA" | ᖭ
| title="U+15AE: CANADIAN SYLLABICS TH-CREE TH" | ᖮ
| title="U+15AF: CANADIAN SYLLABICS AIVILIK B" | ᖯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Bx
| title="U+15B0: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT E" | ᖰ
| title="U+15B1: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT I" | ᖱ
| title="U+15B2: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT O" | ᖲ
| title="U+15B3: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT A" | ᖳ
| title="U+15B4: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WE" | ᖴ
| title="U+15B5: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WI" | ᖵ
| title="U+15B6: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WO" | ᖶ
| title="U+15B7: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT WA" | ᖷ
| title="U+15B8: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NE" | ᖸ
| title="U+15B9: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NI" | ᖹ
| title="U+15BA: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NO" | ᖺ
| title="U+15BB: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT NA" | ᖻ
| title="U+15BC: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KE" | ᖼ
| title="U+15BD: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KI" | ᖽ
| title="U+15BE: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KO" | ᖾ
| title="U+15BF: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT KA" | ᖿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Cx
| title="U+15C0: CANADIAN SYLLABICS SAYISI HE" | ᗀ
| title="U+15C1: CANADIAN SYLLABICS SAYISI HI" | ᗁ
| title="U+15C2: CANADIAN SYLLABICS SAYISI HO" | ᗂ
| title="U+15C3: CANADIAN SYLLABICS SAYISI HA" | ᗃ
| title="U+15C4: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHU" | ᗄ
| title="U+15C5: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHO" | ᗅ
| title="U+15C6: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHE" | ᗆ
| title="U+15C7: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHEE" | ᗇ
| title="U+15C8: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHI" | ᗈ
| title="U+15C9: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GHA" | ᗉ
| title="U+15CA: CANADIAN SYLLABICS CARRIER RU" | ᗊ
| title="U+15CB: CANADIAN SYLLABICS CARRIER RO" | ᗋ
| title="U+15CC: CANADIAN SYLLABICS CARRIER RE" | ᗌ
| title="U+15CD: CANADIAN SYLLABICS CARRIER REE" | ᗍ
| title="U+15CE: CANADIAN SYLLABICS CARRIER RI" | ᗎ
| title="U+15CF: CANADIAN SYLLABICS CARRIER RA" | ᗏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Dx
| title="U+15D0: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WU" | ᗐ
| title="U+15D1: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WO" | ᗑ
| title="U+15D2: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WE" | ᗒ
| title="U+15D3: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WEE" | ᗓ
| title="U+15D4: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WI" | ᗔ
| title="U+15D5: CANADIAN SYLLABICS CARRIER WA" | ᗕ
| title="U+15D6: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWU" | ᗖ
| title="U+15D7: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWO" | ᗗ
| title="U+15D8: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWE" | ᗘ
| title="U+15D9: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWEE" | ᗙ
| title="U+15DA: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWI" | ᗚ
| title="U+15DB: CANADIAN SYLLABICS CARRIER HWA" | ᗛ
| title="U+15DC: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THU" | ᗜ
| title="U+15DD: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THO" | ᗝ
| title="U+15DE: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THE" | ᗞ
| title="U+15DF: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THEE" | ᗟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Ex
| title="U+15E0: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THI" | ᗠ
| title="U+15E1: CANADIAN SYLLABICS CARRIER THA" | ᗡ
| title="U+15E2: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTU" | ᗢ
| title="U+15E3: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTO" | ᗣ
| title="U+15E4: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTE" | ᗤ
| title="U+15E5: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTEE" | ᗥ
| title="U+15E6: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTI" | ᗦ
| title="U+15E7: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTA" | ᗧ
| title="U+15E8: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PU" | ᗨ
| title="U+15E9: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PO" | ᗩ
| title="U+15EA: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PE" | ᗪ
| title="U+15EB: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PEE" | ᗫ
| title="U+15EC: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PI" | ᗬ
| title="U+15ED: CANADIAN SYLLABICS CARRIER PA" | ᗭ
| title="U+15EE: CANADIAN SYLLABICS CARRIER P" | ᗮ
| title="U+15EF: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GU" | ᗯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+15Fx
| title="U+15F0: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GO" | ᗰ
| title="U+15F1: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GE" | ᗱ
| title="U+15F2: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GEE" | ᗲ
| title="U+15F3: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GI" | ᗳ
| title="U+15F4: CANADIAN SYLLABICS CARRIER GA" | ᗴ
| title="U+15F5: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHU" | ᗵ
| title="U+15F6: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHO" | ᗶ
| title="U+15F7: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHE" | ᗷ
| title="U+15F8: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHEE" | ᗸ
| title="U+15F9: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHI" | ᗹ
| title="U+15FA: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KHA" | ᗺ
| title="U+15FB: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKU" | ᗻ
| title="U+15FC: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKO" | ᗼ
| title="U+15FD: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKE" | ᗽ
| title="U+15FE: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKEE" | ᗾ
| title="U+15FF: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKI" | ᗿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+160x
| title="U+1600: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KKA" | ᘀ
| title="U+1601: CANADIAN SYLLABICS CARRIER KK" | ᘁ
| title="U+1602: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NU" | ᘂ
| title="U+1603: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NO" | ᘃ
| title="U+1604: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NE" | ᘄ
| title="U+1605: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NEE" | ᘅ
| title="U+1606: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NI" | ᘆ
| title="U+1607: CANADIAN SYLLABICS CARRIER NA" | ᘇ
| title="U+1608: CANADIAN SYLLABICS CARRIER MU" | ᘈ
| title="U+1609: CANADIAN SYLLABICS CARRIER MO" | ᘉ
| title="U+160A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ME" | ᘊ
| title="U+160B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER MEE" | ᘋ
| title="U+160C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER MI" | ᘌ
| title="U+160D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER MA" | ᘍ
| title="U+160E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YU" | ᘎ
| title="U+160F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YO" | ᘏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+161x
| title="U+1610: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YE" | ᘐ
| title="U+1611: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YEE" | ᘑ
| title="U+1612: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YI" | ᘒ
| title="U+1613: CANADIAN SYLLABICS CARRIER YA" | ᘓ
| title="U+1614: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JU" | ᘔ
| title="U+1615: CANADIAN SYLLABICS SAYISI JU" | ᘕ
| title="U+1616: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JO" | ᘖ
| title="U+1617: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JE" | ᘗ
| title="U+1618: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JEE" | ᘘ
| title="U+1619: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JI" | ᘙ
| title="U+161A: CANADIAN SYLLABICS SAYISI JI" | ᘚ
| title="U+161B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JA" | ᘛ
| title="U+161C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJU" | ᘜ
| title="U+161D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJO" | ᘝ
| title="U+161E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJE" | ᘞ
| title="U+161F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJEE" | ᘟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+162x
| title="U+1620: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJI" | ᘠ
| title="U+1621: CANADIAN SYLLABICS CARRIER JJA" | ᘡ
| title="U+1622: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LU" | ᘢ
| title="U+1623: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LO" | ᘣ
| title="U+1624: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LE" | ᘤ
| title="U+1625: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LEE" | ᘥ
| title="U+1626: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LI" | ᘦ
| title="U+1627: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LA" | ᘧ
| title="U+1628: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLU" | ᘨ
| title="U+1629: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLO" | ᘩ
| title="U+162A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLE" | ᘪ
| title="U+162B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLEE" | ᘫ
| title="U+162C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLI" | ᘬ
| title="U+162D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DLA" | ᘭ
| title="U+162E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHU" | ᘮ
| title="U+162F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHO" | ᘯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+163x
| title="U+1630: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHE" | ᘰ
| title="U+1631: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHEE" | ᘱ
| title="U+1632: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHI" | ᘲ
| title="U+1633: CANADIAN SYLLABICS CARRIER LHA" | ᘳ
| title="U+1634: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHU" | ᘴ
| title="U+1635: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHO" | ᘵ
| title="U+1636: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHE" | ᘶ
| title="U+1637: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHEE" | ᘷ
| title="U+1638: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHI" | ᘸ
| title="U+1639: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLHA" | ᘹ
| title="U+163A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLU" | ᘺ
| title="U+163B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLO" | ᘻ
| title="U+163C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLE" | ᘼ
| title="U+163D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLEE" | ᘽ
| title="U+163E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLI" | ᘾ
| title="U+163F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TLA" | ᘿ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+164x
| title="U+1640: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZU" | ᙀ
| title="U+1641: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZO" | ᙁ
| title="U+1642: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZE" | ᙂ
| title="U+1643: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZEE" | ᙃ
| title="U+1644: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZI" | ᙄ
| title="U+1645: CANADIAN SYLLABICS CARRIER ZA" | ᙅ
| title="U+1646: CANADIAN SYLLABICS CARRIER Z" | ᙆ
| title="U+1647: CANADIAN SYLLABICS CARRIER INITIAL Z" | ᙇ
| title="U+1648: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZU" | ᙈ
| title="U+1649: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZO" | ᙉ
| title="U+164A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZE" | ᙊ
| title="U+164B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZEE" | ᙋ
| title="U+164C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZI" | ᙌ
| title="U+164D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER DZA" | ᙍ
| title="U+164E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SU" | ᙎ
| title="U+164F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SO" | ᙏ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+165x
| title="U+1650: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SE" | ᙐ
| title="U+1651: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SEE" | ᙑ
| title="U+1652: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SI" | ᙒ
| title="U+1653: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SA" | ᙓ
| title="U+1654: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHU" | ᙔ
| title="U+1655: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHO" | ᙕ
| title="U+1656: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHE" | ᙖ
| title="U+1657: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHEE" | ᙗ
| title="U+1658: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHI" | ᙘ
| title="U+1659: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SHA" | ᙙ
| title="U+165A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER SH" | ᙚ
| title="U+165B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSU" | ᙛ
| title="U+165C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSO" | ᙜ
| title="U+165D: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSE" | ᙝ
| title="U+165E: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSEE" | ᙞ
| title="U+165F: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSI" | ᙟ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+166x
| title="U+1660: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TSA" | ᙠ
| title="U+1661: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHU" | ᙡ
| title="U+1662: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHO" | ᙢ
| title="U+1663: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHE" | ᙣ
| title="U+1664: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHEE" | ᙤ
| title="U+1665: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHI" | ᙥ
| title="U+1666: CANADIAN SYLLABICS CARRIER CHA" | ᙦ
| title="U+1667: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSU" | ᙧ
| title="U+1668: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSO" | ᙨ
| title="U+1669: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSE" | ᙩ
| title="U+166A: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSEE" | ᙪ
| title="U+166B: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSI" | ᙫ
| title="U+166C: CANADIAN SYLLABICS CARRIER TTSA" | ᙬ
| title="U+166D: CANADIAN SYLLABICS CHI SIGN" | ᙭
| title="U+166E: CANADIAN SYLLABICS FULL STOP" | ᙮
| title="U+166F: CANADIAN SYLLABICS QAI" | ᙯ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+167x
| title="U+1670: CANADIAN SYLLABICS NGAI" | ᙰ
| title="U+1671: CANADIAN SYLLABICS NNGI" | ᙱ
| title="U+1672: CANADIAN SYLLABICS NNGII" | ᙲ
| title="U+1673: CANADIAN SYLLABICS NNGO" | ᙳ
| title="U+1674: CANADIAN SYLLABICS NNGOO" | ᙴ
| title="U+1675: CANADIAN SYLLABICS NNGA" | ᙵ
| title="U+1676: CANADIAN SYLLABICS NNGAA" | ᙶ
| title="U+1677: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWEE" | ᙷ
| title="U+1678: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWI" | ᙸ
| title="U+1679: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWII" | ᙹ
| title="U+167A: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWO" | ᙺ
| title="U+167B: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWOO" | ᙻ
| title="U+167C: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWA" | ᙼ
| title="U+167D: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE THWAA" | ᙽ
| title="U+167E: CANADIAN SYLLABICS WOODS-CREE FINAL TH" | ᙾ
| title="U+167F: CANADIAN SYLLABICS BLACKFOOT W" | ᙿ
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию .
|}

История 
В таблице указаны документы, отражающие процесс формирования блока.

См. также 
 Набор символов
 Расширенное канадское слоговое письмо

Примечания